Jon kan syfta på:

 Jon – en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning
 Jon (namn) – ett nordiskt mansnamn
 Jon (vattendrag i Centralafrikanska republiken) – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken

Se även
 Jonien – ett område i antikens Grekland
 Joner – en folkstam i Jonien